Андре́й Серге́евич Зу́барев () — российский хоккеист. Чемпион мира (2014) и Олимпийский чемпион (2018). Кавалер ордена Почёта (2014, за победу на ЧМ), кавалер Ордена Дружбы (2018, за победу на Олимпийских играх)

Карьера 
В 2003 году подписал контракт с клубом «Салават Юлаев», где выступал до 2005 года. В 2005 году был задрафтован в 6-м раунде под общим 187-м номером клубом «Атланта Трэшерз». В 2005 перешёл в команду «Ак Барс», где выступал до 2008 года. С 2008 года выступал в команде «Атлант». 23 августа 2010 года он подписал двухлетний контракт с «Атланта Трэшерс» на сумму 625,000 долларов. В основном выступал в АХЛ в составе клуба «Чикаго Вулвз», сыграл 51 игру и набрал 13 (3+10) очков. Провёл 4 игры в НХЛ в составе «Атланты», набрав 1 (0+1) очко.

C 2012 года вновь выступал за «Салават Юлаев». 5 мая 2015 года подписал трёхлетний контракт со СКА.

29 мая 2020 года стал игроком московского «Спартака», контракт подписан до 30 апреля 2022 года. 13 июля 2021 года был помещён на драфт отказов.

19 июля 2021 года в результате обмена на Дмитрия Коробова, вернулся в «Салават Юлаев». В сезоне 2021/22 принял участие в 53 матчах, набрав три (3+0) очка при показателе полезности «+6» и 10 штрафных минутах. 30 апреля 2022 года в связи с истечением срока контракта покинул клуб.

В сборной 
Выступал за сборные России для игроков до 18 лет и до 20 лет. Участник чемпионата мира для игроков до 18 лет 2005 года (сыграл 6 матчей; сборная заняла 5-е место). Двукратный серебряный призёр молодёжного ЧМ (для игроков до 20 лет), сыграл по 6 матчей на каждом из двух этих турниров.

Чемпион мира 2014 года в составе сборной России. 27 мая 2014 года за победу на Чемпионате мира по хоккею 2014 награждён орденом Почёта. В составе команды ОСР чемпион Олимпийских игр 2018 года.

Достижения 
Чемпионат КХЛ

Чемпионат России

 Обладатель Континентального кубка 2008 года в составе Ак Барса

 Молодёжная сборная России
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира в 2006, 2007 годах.

Чемпионат мира

 Личные

 Участник матча звёзд КХЛ в 2014 году.

Личная жизнь 
Старший брат Артём и племянник Артём также хоккеисты.

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Воспитаннику уфимского хоккея Андрею Зубареву вручили «Орден Дружбы» // Башинформ, 28 февраля 2018

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от ОСР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Москва
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»